Серге́й Пономаре́нко: Пономаренко, Сергей Алексеевич (род. 1951) — советский и украинский киноактёр.
 
 Пономаренко, Сергей Владиленович (род. 1960) — советский фигурист.
 Пономаренко, Сергей Иванович (род. 1982) — украинский футболист, нападающий.
 Пономаренко, Сергей Юрьевич (род. 1987) — российский футболист.